Hysterangiaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Hysterangiaceae i ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hysterangiaceae